Clover (englisch für „Klee“) steht für:

 Clover (Clamp), eine Manga-Serie von Clamp
 Clover (Chiya), eine Manga-Serie von Toriko Chiya
 Clover (Bassgitarren), ein Musikinstrumentenbauunternehmen
 Clover (deutsche Band), eine deutsche Irish-Folk-Band
 Clover (US-amerikanische Band) ehemalige Country-Rock-Band, der Huey Lewis und Sean Hopper angehörten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clover (Georgia), im Fayette County
 Clover (Idaho), im Twin Falls County
 Clover (Kentucky), im Harlan County
 Clover (Nevada), im Elko County – nicht mehr existent
 Clover (Ohio), im Clermont County
 Clover (Oregon), im Malheur County – nicht mehr existent
 Clover (Pennsylvania), im Lawrence County
 Clover (South Carolina), im York County
 Clover (Utah), im Tooele County
 Clover (Virginia), im Halifax County
 Clover (Cabell County, West Virginia)
 Clover (Roane County, West Virginia)
 Clover (Wisconsin), im Manitowoc County
 Clover (Town), Town(ship) im Bayfield County, Wisconsin
 Clover Leaf Lakes (New Jersey)
 Clover Lick (West Virginia)
 Clover Park (Pennsylvania)
 Clover Run (Pennsylvania)
 Clover Village (Indiana)

Personen:
 Benjamin H. Clover (1837–1899), US-amerikanischer Politiker
 Charles Clover (* 1955), britischer Sportler
 Elzada Urseba Clover (1897–1980), nordamerikanische Botanikerin
 Joseph Thomas Clover (1825–1882), britischer Mediziner

Sonstiges:
 Clover (Unternehmen), südafrikanisches Milchprodukte-Unternehmen
 Clover Studio, ein japanischer Computerspiel-Entwickler (2004–2007)
 Clover, Software des australischen Software-Unternehmens Atlassian
 Clover EFI bootloader, ein Bootloader mit Bootmenü für Multi-Boot-Systeme
 CLOVER, Modulationsart für Datenübertragung
 Clover Hill Pond, See im Crow Wing County, Minnesota
 Clover Valley Pond, See im Cullman County, Alabama
 Clover Island, Insel im Benton County, Washington
 Clover Rock, Insel im Santa Barbara County, Kalifornien
 Clover Creek District Mine, Mine im Saguache County, Colorado
 Clover Hill Mine, Mine im Stark County, Ohio
 Clover Ridge Oil Field, Ölfeld im Roane County, West Virginia

Fließgewässer:
 Clover Bottom Creek, Fließgewässer im Jackson County, Kentucky
 Clover Brook, Fließgewässer im Windham County, Connecticut
 Clover Field Branch, Fließgewässer im Lewis County, Kentucky
 Clover Fork Cumberland River, Fließgewässer im Harlan County, Kentucky
 Clover Gap Branch, Fließgewässer im Harlan County, Kentucky
 Clover Hill Creek, Fließgewässer im Lackawanna County, Pennsylvania
 Clover Mill Creek, Fließgewässer im Saratoga County, New York
 Clover Patch Branch, Fließgewässer im McDowell County, North Carolina
 Clover Swale Creek, Fließgewässer im Modoc County, Kalifornien
 Clover Valley Creek, Fließgewässer im Placer County, Kalifornien
 Clover Wash, Fließgewässer im Gila County, Arizona

im NRHP gelistete Objekte:
 Clover Bend High School, in Clover Bend, Arkansas, ID-Nr. 83001159
 Clover Bend Historic District, in Clover Bend, Arkansas, ID-Nr. 90001368
 Clover Bottom Mansion, in Donelson, Tennessee, ID-Nr. 75001747
 Clover Cliff Ranch House, in Elmdale, Kansas, ID-Nr. 77000574
 Clover Downtown Historic District, in Clover, South Carolina, ID-Nr. 99000816
 Clover Hill Historic District, in Flemington, New Jersey, ID-Nr. 80002492
 Clover Hill Mill, in Maryville, Tennessee, ID-Nr. 89000871
 Clover Hotel, in Laverne, Oklahoma, ID-Nr. 84003034
 Clover Lawn, in Bloomington, Illinois, ID-Nr. 72001479
 Clover Lea, in Mechanicsville, Virginia, ID-Nr. 79003045
 Clover Mount, in Greenville, Virginia, ID-Nr. 82004540
 Clover Pass School, in Knudson Cove, Alaska, ID-Nr. 05000898
 Clover Site, in Lesage, West Virginia, ID-Nr. 92001881

Siehe auch:
 Cloverport
 Clover Hill
 Clover Lake
 Clover Township
 Glover